Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Ismail El Shafei e Torben Ulrich 6-1, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Tennis Championships 1970